ASPAC bezeichnet:

 Asia Pacific Network of Science and Technology Centres, koreanisches Technologiezentrum
 Australasian Soil and Plant Analysis Council, australische Forschungseinrichtung
 Association Sportive du Port Autonome de Cotonou BBC, beninischer Basketballverein
 Association Sportive du Port Autonome de Cotonou FC, beninischer Fußballverein

Abkürzung